«Откровения незнакомцу» () — российско-французский фильм 1995 года по повести Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника женщины».

Фильм — первый продюсерский проект кинокомпании «СТВ». Также это единственный художественный фильм из тех, что продюсировал Алексей Балабанов.

Сюжет 

По повести Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника женщины».

1907 год, Россия, Санкт-Петербург. Молодая, весьма обеспеченная женщина Наталья ведёт, как кажется, вполне счастливую обеспеченную жизнь. Её муж — известный петербургский дантист. У неё два любовника — художник и юноша-революционер. Но загадочное убийство мужа меняет всё.

В ролях 

 Сандрин Боннэр — Наталья
 Уильям Хёрт — незнакомец
 Ежи Радзивилович — Модест
 Александр Кайдановский — Крючков, следователь
 Мари Дюбуа — мать
 Марина Головина — Лидия
 Денис Синявский — Володя
 Лариса Гузеева — Катя
 Светлана Крючкова — Ольга
 Светлана Исаева — Глаша
 Сергей Заморев — Виктор
 Сергей Русскин — сыщик
 Ольга Онищенко — Маша
 Алексей Нилов — Дмитрий
 Георгий Штиль — продавец птиц
 Борис Тетерин — Павел
 Владимир Богданов — Иван
 Сергей Юрский — инспектор
 Александр Новиков — первый полицейский
 Иван Шведов — второй полицейский
 Виктор Колпаков — Камаренко
 Ольга Волкова — эпизод
 Геннадий Богачёв — эпизод

Съёмки 
Первый продюсерский проект кинокомпании «СТВ» и её директора Сергея Селянова в сотрудничестве с Алексеем Балабановым, для которого фильм стал единственной продюсерской работой в формате игрового кино.

Сергей Селянов и Алексей Балабанов были на фильме исполнительными продюсерами — «так называемый сервис, обеспечение съемочного процесса».

Фильм был дебютным и оставшимся в итоге единственным фильмом Жоржа Бардавила как режиссёра — он в 1960-е был сосценаристом трёх фильмов, пробовал себя как писатель, журналист, фотограф, держал в Париже фотогалерею и ресторан.

На работу Селянов с Балабановым согласились по ряду причин: интересный сценарий — «страстная история с сильными женской и мужской ролями», участие иностраанных звёзд и крупных отечественных артистов, участие выдающиегося оператора Юрия Клименко, который «привозил давно уже не употреблявшиеся, огромные ДИГи — осветительный прибор КПД-50». Кроме того это была хоть какая-то деятельность в сфере кино в 1990-е годы, когда российское кинопроизводство встало, и возможность заработать: так, на гонорар от съемок, по европейским меркам маленький, но в России 1990-х достаточный, Алексей Балабанов, до этого снимавший комнату в коммуналке, купил себе квартиру.

При этом, по словам Сергея Селянова, получилось так, что некоторые съёмочные планы выбирал Алексей Балабанов — пришлось обмануть француза-режиссёра:
Режиссером оказался дебютант в 62 года Жорж Бардавиль. Он владел ресторанным бизнесом, и вот решил снять кино. В конце концов, все бывает… И он приехал… Мы видим, человек неопытный. И я Леше говорю, покажи ему места, конкретные точки, чтобы хоть картинка была. Никто ведь лучше Алёши Петербург не снимал, а действие происходит в Петербурге… Алёша показывает точку: эпизод, отсюда вот так, объясняет. Бардавиль стоит, наливается красным и — разворачивает камеру ровно на 180˚ относительно того, что предлагает Балабанов. Ставит в какое-то бессмысленное место. Раз, другой, третий… Мы не сразу осознали, что он идиот просто. Упрямство вообще нормально для режиссеров. Но в таких дозах! Конечно, он не был в состоянии оценить того, что ему предлагали. Потому что не режиссер. В конце концов, я сдался: раз не надо?.. Потом, ведь все-таки была надежда, что это будет заметный фильм, я сказал Алеше: попробуй ему предлагать ровно наоборот. Сработало на 100 %!.. Да, вот такие бывают люди.

Со съёмками фильма связано появления бренда компании «СТВ» — по завершении съемок Сергей Селянов в подарок французам купил несколько сувениров-статуэток, но одна осталась — она-то и стала фигурой на заставке фильмов компании.

Критика 
Итальянский кинокритик Морандо Морандини заметил, что хотя фильм российско-французский, с европейским финансированием,
но, в сущности, фильм — русский: история, атмосфера (Санкт-Петербург), продюсеры, постановщики, техники и некоторые актёры.

Журнал «Les Inrockuptibles» сравнивал фильм с фильмом «Любовь и смерть» Вуди Аллена.

Критики, как правило, негативно оценивали фильм, признавая заслуги и сценария, и декораций, которые теряются в неумелой режиссуре и в скромной актёрской игре ведущих актеров.
Фильм странный, появился как результат случайной встречи между сценарием и режиссёром Жоржем Бардавилем, который после долгой карьеры в прессе начал приключение — первый фильм — в возрасте, когда некоторые подумывают о пенсии. Чтобы ничего не упрощать, этот первый фильм — «русский», снятый в Санкт-Петербурге, с парой звёзд среди остальных актёров: Сандриной Боннэр и Уильямом Хертом, чьё участие, безусловно, привлекло продюсеров и финансистов.

Сумбурная, хотя и милая, драма о истории произошедшей в 1907 году в Санкт-Петербурге. Снятая там, эта франко-язычная картина показывает в главной роли Сандрин Боннэр как аристократическую вдову, подозреваемую в убийстве мужа. Уильям Болт, неловко названный французом, оказывается флегматичным незнакомцем, который мог или не мог догадаться о её причастности к преступлению. Боннер обладает и очарованием, и должным образом холодной аурой, к которой призывает её роль, и дизайн костюмов Натальи Ивановой впечатляет, но фильм слишком лениво дрейфует взад и вперед от истории любви к тайне, и его окончание кажется странно сокращённым.

Кинокритик Александр Фёдоров обращал особое внимание на участие в фильме Александра Кайдановского — роль в фильме стала последней для этого актёра и режиссёра, при этом указывая, что как раз незадолго до съёмок в фильме он входил в члены жюри Каннского кинофестиваля 1994 года.

См. также 
Также экранизация повести Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника женщины» — фильм «Захочу — полюблю» 1990 года режиссёра Василия Панина.

Примечания 

Фильмы Франции 1995 года
Фильмы России 1995 года
Фильмы-драмы
Фильмы Алексея Балабанова
Фильмы о Санкт-Петербурге
Фильмы СТВ
Произведения Валерия Брюсова
Фильмы на лесбийскую тематику‎
Фильмы о революционерах
Фильмы о Российской империи
Фильмы о Первой русской революции